Reciprocita (z lat. reciprocus, vzájemný) znamená vzájemnost, vyrovnaný reciproční vztah podle zásady „jak ty mně, tak já tobě“.

Ve společnosti a společenských vědách 
Princip reciprocity čili vzájemnosti hraje v lidských společnostech významnou roli. Příjemce daru cítí povinnost dar oplatit, poškozený se cítí oprávněn k odvetě, v jednání i ve směně se lidé snaží zachovávat vyrovnané vztahy čili „účty“. 

V mezinárodních vztazích se pečlivě dodržuje požadavek reciprocity, například ve vzájemně přiznávaných výhodách, ale také sankcích. Tak pokud stát A vypoví jistý počet diplomatů státu B, bude téměř jistě následovat stejná reciproční odveta. V mezinárodním právu soukromém také platí, že se cizím občanům přiznává v zásadě stejné postavení, jako tuzemcům. Výjimkou jsou případy, kdy daný cizí stát reciprocitu nedodržuje.

Výrazem reciprocity je i „zlaté pravidlo“ v etice:

Princip reciprocity v mezilidských vztazích naráží na dva problémy: 
 první krok jednání nemůže být reciproční a jedna ze stran musí začít;
 reciproční jednání se snadno zesiluje a stupňuje, takže série odvet může vytvořit vážný konflikt.

V matematice 
Reciproční či převrácená hodnota čísla x je 1/x neboli x−1.

Reciproký polynom je polynom, jehož první a poslední, druhý a předposlední atd. koeficienty se sobě rovnají.

Reciproká rovnice je rovnice, již tvoří reciproký polynom kladený roven nule.

V přírodních vědách 
Princip reciprocity v elektromagnetické teorii značí, že existuje časová symetrie mezi jevy. Například anténa vysílací a přijímací má pro oba směry stejné parametry pro elektromagnetické vlny. Pro magnetismus samotný však lze nalézt asymetrii.

Odkazy

Reference

Související články 
 Dar
 Spravedlnost

Literatura 
 M. Mauss, Esej o daru. Praha: SLON 1994

Externí odkazy 
 
 

Mezinárodní právo
Obchod
Meziosobní vztahy
Mezinárodní vztahy
Sociální etika